Un show obișnuit (cunoscut ca Un show obișnuit în spațiu în timpul celui de al optulea sezon) este un serial american de animație creat de J. G. Quintel. Serialul prezintă pe Mordecai, Rigby, colegii lor de muncă Skips, Tataie, Musculosul, Fantoma Bate Palma și șeful lor Benson; toți lucrează ca îngrijitori de teren într-un parc local. 

Serialul a fost conceput inițial dezvoltat ca un scurt-metraj pentru emisiunea Cartoonstitute nedifuzată de Cartoon Network și prezintă personaje inspirate în parte din filmele pentru studenți ale lui Quintel, The Naïve Man from Lolliland și 2 in the AM PM. A primit acordul de difuzare la 13 august 2009 din partea postului Cartoon Network și a debutat la 6 septembrie 2010. După opt sezoane și 261 de episoade, serialul s-a încheiat pe 16 ianuarie 2017 cu finala de o oră "O super confruntare finală obișnuită" ("A Regular Epic Final Battle").

Pe data de 25 noiembrie 2015, a avut premiera un film bazat pe serial, Un show obișnuit: Filmul.

Premiera în România a fost pe 26 noiembrie 2011 pe canalul Cartoon Network.

Subiect 
Serialul îi are ca personaje principale pe Mordecai și Rigby, doi buni prieteni care fac din problemele și treburile plicticoase de zi cu zi niște lucruri fantastice.
Cei doi sunt îngrijitorii unui parc, dar slujba e atât de plictisitoare încât ar face orice trăsnaie să se mai distreze și ei. Din această cauză au mereu probleme cu șeful lor, Benson, care e de fapt un automat de gumă de mestecat.

Personaje

Personaje principale 
 Mordecai - o gaiță albastră în vârstă de 23 de ani și cel mai bun prieten al lui Rigby. Deși este mai responsabil decât acesta, cei doi reușesc să intre mai tot timpul în bucluc datorită invidiei.
 Rigby - un raton de 23 de ani care se comportă ca un adolescent întârziat; dă dovadă de o imaturitate crasă. Majoritatea problemelor din parc sunt cauzate de el.

Personaje secundare 
 Tataie Maellard - o fi arătând el ca un om, dar, de fapt, Tataie e o acadea din Lolliland, cu super-puteri speciale pe care le descoperă de abia în sezonul 8. De când se știe a fost putred de bogat și a trăit în puf. Se bucură de orice lucru ca un copil, deși are peste 100 de ani. Tatăl lui, domnul Maellard, este proprietarul parcului. În sezonul 8 se dovedește că el este cel ales să-l învingă pe Anti-Tatie, fratele său malefic care vrea să șteargă tot Universul. Asftel se antrenează să-l învingă și se sacrifică aruncându-se pe el și pe Anti-Tataie în soare.
 Benson - cum Tataie e complet dus cu pluta, lui Benson, mașina de biluțe de gumă de mestecat, îi revine misiunea de a administra parcul. El e șeful lui Mordecai și al lui Rigby și nu-i scapă o clipă din ochi. În sezonul 7, se dezlănțuie că numele său de familie este Dunwoody.
 Skips - mai de mult a făcut un jurământ și a trebuit să meargă țopăind, el fiind un yeti înțelept și puternic; acesta poate repara orice strică Mordecai și Rigby. Este cel mai bătrân membru al parcului.
 Mitch "Musculosul" Sorrenstein și Fantoma Bate Palma - un om verde, scund și obez și o fantomă cu un braț înfipt în cap și voce subțire, ei sunt echipa rivală de îngrijitori ai parcului, dar și prieteni cu Mordecai și Rigby; rivalitatea lor se manifestă de obicei în înfruntări reciproce care sunt ori verbale, ori prin intermediul farselor.
 Margaret - o domnișoară măcăleandru, care lucrează la cafeneaua de peste drum de parc. Mordecai era topit după ea și inventează mereu motive să ia o pauză de cafea când ea e la serviciu. Ea s-a despărțit de Mordecai după ce a spus că se mută departe de oraș, petru a merge la facultatea mult dorită. În sezonul 6 Margaret se întoarce în oraș pentru a deveni reporter de știri, iar acum ea și Mordecai au doar o relație de prietenie.
 Eileen - o cârtiță antropomorfică, care lucrează la aceeași cafenea cu Margaret. Ea este îndrăgostită de Rigby, care la început nu este conștient sau, mai degrabă, nu o bagă în seamă, dar care ulterior pare că o place.
 Starla - iubita Musculosului. Ea este echivalentul feminin al acestuia, cu excepția părului pe care îl are prins în două cozi. Cei doi au mai fost împreună de două ori până acum, înainte ca ea să se despartă de el în episodul "Musculoasa", la sfârșitul cărora se împacă din nou, iar în sezonul 6 devine soția Musculosului.
 Thomas (pe numele real Nikolai) (a nu fi confundat cu Thomas, fiul de 300 de ani al morții) - un nou-venit în parc. El este un țap antropomorfic ce a fost introdus în premiera sezonului 4, "Ieșirea 9B". De fapt, Thomas era un spion al Rusiei, lucru aflat în episodul 169-170, "Adevăratul Thomas".
 CJ - ea este a doua iubită a lui Mordecai și un nor umanoid. În episodul "Crăciun fericit", ea a vrut să se despartă de Mordecai pentru că el a sărutat-o pe Margaret sub vâsc, și s-a supărat complet pe el la sfârșitul episodului "Abandonat la altar". 
 Domnul Maellard - proprietarul parcului care este un om acadea în vârstă și tatăl lui Tataie. În cele din urmă moare de bătrânețe și i se face o statuie, alături de cea a lui Tataie.
 Moartea (în sezonul 5 numit Spectru) - un sumbru reaper care ia viața tuturor când moare cineva. El are un fiu pe nume Thomas, un demon de 300 de ani.
 Anti-Tataie - este o versiune rea și puternică a lui Tataie cu abilitatea de a șterge o persoană sau orice altceva de la existență, inclusiv o armată de vânători de recompense.

Episoade
 Episodul 8 nu a fost difuzat în România din cauza conținutului neadecvat.

Transmisiunea pe glob

{| class="wikitable"
|-
! Country || Channel
|-
| || Cartoon Network Germania
|-
|  || Cartoon Network Olanda, Cartoon Network Franța
|-
|  || Rede Globo, Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Adult Swim
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network Franța, Cartoon Network Germania
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Adult Swim
|-
|  ||Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network 
|-
|  ||RTE,Cartoon Network UK
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network 
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network International
|-
|  || Cartoon Network 
|-
|  ||Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Cartoon Network Latino
|-
|  || Cartoon Network
|-
|  || Adult Swim
|-
|  || Adult Swim
|-
|  || Cartoon Network
|-

Referințe și note

Legături externe 
Pagina oficiala a serialului Un show obișnuit pe site-ul Cartoon Network in limba romana

 Wikia Un show obișnuit în limba română

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație